Лос Гвихолос има више значења:

 Лос Гвихолос (Уачинера), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Гвихолос (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику